«Спартаний» () — молдавский футбольный клуб из села Селемет. Выступает в Дивизион «A» чемпионата Молдавии по футболу.

Стадион 
Домашним стадионом клуба на протяжении последних десятилетий практически неизменно является стадион «CF Sparta», расположенный в центре села; стадион рассчитан на 500 зрителей, травяной покров — естественный.

Команда

Основной состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Официальные лица клуба 
Тренерский штаб

Руководство клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Спартаний» на Facebook.com
 «Спартаний» на сайте MoldScore.com 

Футбольные клубы Молдавии